Joseph Gilbert Yvon "Jean" Ratelle, född 3 oktober 1940 i Lac Saint-Jean, Québec, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som bland annat spelade 862 matcher för New York Rangers i NHL. Under sin tid med Rangers gjorde Ratelle 336 mål och 481 assists, totalt 817 poäng. Ratelle spelade som center i GAG-kedjan – "Goal A Game", ungefär: "mål varje match" – tillsammans med Rod Gilbert och Vic Hadfield. Ratelle spelade också sex år i Boston Bruins.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar
Jean Ratelle Hockey-Reference.com
Jean Ratelle nhl.com
Jean Ratelle hhof.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i New York Rangers
Spelare i Boston Bruins
Födda 1940
Levande personer
Män
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare som har gjort minst 1000 poäng i National Hockey League
Vinnare av Lady Byng Memorial Trophy
Vinnare av Bill Masterton Memorial Trophy
Vinnare av Lester B. Pearson Award
Spelare i Guelph Biltmore Mad Hatters